Enric Hessing (1947), een Nederlandse VVD-politicus
 Jeroen Hessing (1984), een Nederlandse ex-profvoetballer
 Rob Hessing (1942), een Nederlandse LPF-politicus
 Ruud Hessing (1959), een Nederlandse D66-politicus